Загонный — населённый пункт (тип: разъезд) в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав Шпагинского сельсовета.

География 
Расположен в северо-восточной части края, при остановочном пункте Загонный Западно-Сибирской железной дороги.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Загонный входит в муниципальное образование «Шпагинский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от 26 жителей.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Транспорт 
Разъезд доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

В посёлок при разъезде идёт просёлочная дорога от Заринского тракта.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района